

Codici 
 DGP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Daugavpils (Lettonia)

Acronimi

 DGP - Dì Gay Project: associazione di promozione sociale romana.